Milatovac je lahko:
 Milatovac, Batočina (Srbija)
 Milatovac, Žagubica (Srbija)